Zwilgmeyer ät ett norskt efternamn, som buris av bland andra:

 Dagfinn Zwilgmeyer (1900–1979), norsk präst
 Dikken Zwilgmeyer (1853–1913), norsk författare
 Kalle Zwilgmeyer (1937–2010), norsk vissångare och översättare
 Ludvig Daae Zwilgmeyer (1886–1969), norsk präst